Arno Puškaš – słowacki taternik i tatrolog
 Ferenc Puskás (1927-2006) – węgierski piłkarz.
 FIFA Puskás Award
 Stadion im. Ferenca Puskása – wielofunkcyjny stadion położony w stolicy Węgier, Budapeszcie.
 Puskás Ferenc Stadion (metro w Budapeszcie) – stacja metra w Budapeszcie, na wschodnim brzegu Dunaju, leżąca w ciągu czerwonej linii metra.
 Puskás Akadémia FC – węgierski klub piłkarski.
 Tivadar Puskás (1844-1893) – węgierski fizyk i wynalazca.